Strandtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Strandtjärnet, sjö i Årjängs kommun, 
Strandtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Strandtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Häbbers-Strandtjärnen, sjö i Älvsbyns kommun, 
Strandtjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,

Se även
Strandsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn